Parata – un evento pubblico
Parata – mossa difensiva delle arti marziali
Parata – comune della Francia
Parata – in sport con la palla, presa della sfera con le mani da parte del portiere

Altri progetti